Little Goat Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Little Goat Island (Arkansas)
 Little Goat Island (South Carolina)
 Little Goat Island (Tennessee)